Muxagata peut désigner :
au Portugal :
Muxagata, paroisse civile de la municipalité de Fornos de Algodres, située dans le district de Guarda et la région Centre ;
Muxagata, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la Nord.

Notes